Топоница је насеље у Србији у општини Мало Црниће у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 820 становника.

Демографија 
У насељу Топоница живи 782 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,6 година (40,8 код мушкараца и 42,4 код жена). У насељу има 292 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,32.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Малом Црнићу
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији